Tivoli může být :

 v geografii a stavitelství
 Tivoli – město v Itálii
 Tivoli (Brno) – skupina honosných obytných domů na Konečného náměstí v brněnské čtvrti Veveří
 Hala Tivoli – sportovní hala v Lublani
 Tivoli (New York) – vesnice v americkém státě New York
 Tivoli Neu – fotbalový stadion v Innsbrucku
 Jardin de Tivoli – bývalý park v Paříži
 Zábavní park Tivoli – dánský zábavní park
 Městský park Tivoli – park v Lublani
 Zámek Tivoli – panské sídlo v Lublani

 jiné
 Tivoli (hra) – společenská hra, předchůdce pinballu
 Tivoli Gardens FC – jamajský fotbalový klub
 Tivoli Software – softwarový systém firmy IBM
 SsangYong Tivoli – automobil

Externí odkazy